+0 может означать:
 +0 (в математике) — условное обозначение бесконечно малого по модулю положительного числа.
 Часовой пояс UTC+0.

См. также 
 −0 (значения)
 0 (число/цифра)